|-
| 162901 - || || 17 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162902 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162903 - || || 15 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162904 - || || 15 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162905 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162906 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162907 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162908 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162909 - || || 24 de maig de 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 162910 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162911 - || || 6 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162912 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162913 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162914 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162915 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162916 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162917 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162918 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162919 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162920 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162921 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162922 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162923 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162924 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162925 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162926 - || || 24 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162927 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162928 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162929 - || || 30 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162930 - || || 26 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162931 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162932 - || || 18 de juliol de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162933 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162934 - || || 24 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162935 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162936 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162937 - || || 12 d'agost de 2001 || Vicques || M. Ory
|-
| 162938 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162939 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162940 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162941 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162942 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162943 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162944 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162945 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162946 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162947 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162948 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162949 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162950 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162951 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162952 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162953 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162954 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162955 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162956 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162957 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162958 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162959 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162960 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162961 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162962 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162963 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162964 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162965 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162966 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162967 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162968 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162969 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162970 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162971 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162972 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162973 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162974 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162975 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162976 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162977 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162978 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 162979 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162980 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162981 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162982 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162983 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162984 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162985 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162986 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162987 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162988 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162989 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162990 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162991 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162992 - || || 18 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 162993 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162994 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162995 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162996 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162997 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162998 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162999 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163000 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2